Тред (, буквально — нить) в интернет-форумах, блогах, списках рассылки, конференциях — последовательность ответов на сообщение, то есть «ветвь обсуждения».

Сообщения показываются в виде связанной последовательности («ветви»), если их объединяет общая тема или общий идентификатор ветви.

Ссылки 
 Wolsey, T. DeVere. Reading Online — «Literature Discussion in Cyberspace: Young Adolescents Using Threaded Discussion Groups to Talk About Books». 01.2004 

Сетевой жаргон